«Звёздный путь: Странные новые миры» () — американский телесериал, созданный Акивой Голдсманом, Алексом Куртцманом и Дженни Люмет для стримингового сервиса Paramount+. Это часть франшизы «Звёздный путь» и будет частью расширенной вселенной «Звёздного пути» от Куртцмана. Сериал является спин-оффом сериала «Звёздный путь: Дискавери» и приквелом к «Звёздный путь: Оригинальный сериал».

Энсон Маунт, Ребекка Ромейн и Итан Пек сыграют соответственно Кристофера Пайка, Уну и Спока, повторяя свои роли из «Дискавери». Все эти главные персонажи произошли из «​​Звёздного пути: Оригинального сериала». После положительного отклика фанатов Куртцман выразил заинтересованность в возвращении актёров в этот спин-офф. Разработка сериала началась в марте 2020 года, а в мае CBS All Access официально заказало производство. Они утвердили главный состав, титул и творческую команду, включая Голдсмана и Генри Алонсо Майерса в качестве шоураннеров. Съёмки запланированы на CBS Stages в Миссиссоге, Онтарио, с февраля по июль 2021 года.

Премьера «Звёздного пути: Странные новые миры» состоялась на Paramount+ 5 мая 2022 года. Второй сезон также находится в разработке, его съёмки начались в феврале 2022 года, премьера которого ожидается в 2023 году.

Синопсис 
Сериал расскажет о путешествиях капитана Кристофера Пайка и экипажа USS Энтерпрайз (NCC-1701) в течение десятилетия до событий, описанных в «​​Звёздном пути: Оригинальный сериал».

В ролях

Основной состав 
 Энсон Маунт — капитан Звёздного флота Кристофер Пайк
 Итан Пек — офицер по науке Спок
 Джесс Буш — Кристин Чапел
 Кристина Чонг — Ла'ан Нуньен-Синг
 Селия Роуз Гудин — Нийота Ухура
 Мелисса Навия — Эрика Ортегас
 Бабс Олусанмокун — Джозеф М'Бенга
 Брюс Горак — Хеммер
 Ребекка Ромейн — Уна Чин-Райли/Номер Один

Второстепенный состав  
 Эдриан Холмс — Роберт Эйприл
 Дэн Джиннотт — Джордж Сэмюэл "Сэм" Кирк
 Гия Сандху — Т'Принг
 Пол Уэсли — капитан Звёздного флота Джеймс Кирк

Эпизоды 
Первый эпизод сериала написан Акивой Голдсман по рассказу, который он написал вместе с Алексом Куртцманом и Дженни Люмет. Джонатан Фрейкс, исполнивший роль коммандера Уильяма Райкера в телесериале «Звёздный путь: Следующее поколение», будет режиссёром нового сериала.

Примечания 

Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Драматические телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы о космических путешествиях
Звёздный путь: Сериалы
Оригинальные программы Paramount+
Телешоу, основанные на работах Джина Родденберри
Телесериалы, созданные Алексом Куртцманом